Тифравст () — мужское имя иранского происхождения. Известные носители:
 Тифравст (V век до н. э.) — внебрачный сын персидского царя Ксеркса I, военачальник.
  (IV век до н. э.) — персидский сатрап, хилиарх.